

Lokalizacje

Niemcy 
 Berneck – dzielnica Altensteigu
 Berneck – rzeka, dopływ Schiltach
 Bad Berneck im Fichtelgebirge – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth

Szwajcaria 
 Berneck – miejscowość

Inne 
 Berneck – zamek

Zobacz też 
 Bernegg